Instytut Badań Energii Jądrowej (ang. Atomic Energy Reaearch Establishment, AERE) – brytyjski ośrodek badań energii jądrowej, działający w latach 1946–1954 i mieszczący się w Harwell.

Zobacz też 
 John Douglas Cockcroft

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Nauka w Wielkiej Brytanii
Ośrodki badań jądrowych